Jermakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Jermakowa (Leichtathletin) (* 2000), kasachische Stabhochspringerin 
 Anastassija Nikolajewna Jermakowa (* 1983), russische Synchronschwimmerin
 Marija Iwanowna Jermakowa (1894–1969), russisch-sowjetische Lehrerin und Direktorin mehrerer Swerdlowsker Schulen
 Oxana Iwanowna Jermakowa (* 1973), sowjetische, dann estnische und später russische Degenfechterin
 Walentina Alexandrowna Jermakowa (seit 1979 Walentina Alexandrowna Schulina; * 1953), sowjetisch-russische Ruderin